Муниципальное образование Воскресенское — сельское поселение в составе Череповецкого района Вологодской области.
Центр — село Воскресенское.

Образовано 1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

По данным переписи 2010 года население — 4083 человека.

Расположение 
Расположено на севере района. Граничит:
 на юге с Абакановским, Яргомжским, Климовским и Ягановским сельскими поселениями,
 на востоке с Камешниковским сельским поселением Шекснинского района,
 на севере с Алёшинским сельским поселением Кирилловского района, Гулинским, Антушевским, Енинским сельскими поселениями Белозерского района,
 на западе с Никольским и Андроновским сельскими поселениями Кадуйского района.

По территории поселения проходит автотрасса Р6, протекают реки Ковжа, Мотома, Смерьга, Матвея, Сора, Большая и Малая Сорки, Корб, Улазарка, Шулма, Ледбал, Чёрный, на севере расположено болото Соколья Чисть.

История 

В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. Согласно этому списку на территории современного Воскресенского сельского поселения располагались:
 Аннинский сельсовет (ОКАТО 19 256 812) — 14 населённых пунктов,
 Воскресенский сельсовет (ОКАТО 19 256 824) — 29 населённых пунктов,
 Дмитриевский сельсовет (ОКАТО 19 256 836) — 46 населённых пунктов,
 Ивановский сельсовет (ОКАТО 19 256 840) — 35 населённых пунктов.

22 августа 2000 года были зарегистрированы новые деревни Котово и Поповское Ивановского сельсовета.

1 января 2006 года в составе Череповецкого района были образованы
 Воскресенское сельское поселение с центром Воскресенское, в которое вошли Аннинский и Воскресенский сельсоветы,
 Дмитриевское сельское поселение с центром Поповка, в которое вошёл Дмитриевский сельсовет за исключением деревень Дора, Глухарево, Елтухово, Макутино, Среднее, Погорелка, Хлебаево, которые были переданы в Абакановское сельское поселение.
 Ивановское сельское поселение с центром Ивановское, в которое вошёл Ивановский сельсовет.

8 апреля 2009 года Воскресенское, Дмитриевское, Ивановское сельские поселения были объединены в муниципальное образование Воскресенское с центром в селе Воскресенское.

Населённые пункты 

В состав сельского поселения входят 119 населённых пунктов, в том числе
113 деревень,
1 посёлок,
5 сёл.

Примечания 

Муниципальные образования Череповецкого района
Сельские поселения Вологодской области